Head Carrier — шестой студийный альбом американской альтернативной группы Pixies, выпущенный в апреле 2016 года.

Список композиций

Участники записи 
 Pixies
  Блэк Фрэнсис – ведущий вокал, гитара
 Джоуи Сантьяго – гитара
 Дэвид Ловеринг – ударные, бэк-вокал
 Паз Леншантин – бас-гитара, бэк-вокал, ведущий вокал на «All I Think About Now»

Чарты

Примечания 

Альбомы Pixies
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Поп-рок-альбомы